„Андрей Дамянов“ () е най-голямата награда за цялостно архитектурно творчество в Северна Македония. Връчва се от Архитектурната академия. Носи името на големия български майстор строител Андрей Дамянов.

Носители

Бележки